Антология выстаивания и преображения. Век XX — издаваемая в России с 2000 года серия книг, содержащих произведения мировой литературы, авторы которых (представители разных стран мира, национальностей, вероисповеданий) в XX веке прошли опыт противостояния государственному насилию и борьбы за свободу.

Основной целью проекта является просвещение молодёжи, стремление передать ей опыт выстаивания и преображения, сохранения человеческого достоинства, внушить молодёжи идеалы толерантности, свободы и демократии. По замыслу организаторов проекта, книги серии «Антология» должны быть в каждой школьной библиотеке.

Главный редактор и автор проекта — Евгений Ямбург. Редакционная коллегия: Сергей Аверинцев, Александр Асмолов, Вардван Варжапетян, Александр Зорин, Александр Мелихов, Александр Нежный, Петр Положевец, Григорий Померанц, Анатолий Приставкин, Алексей Семёнов, Сергей Филатов.

Программу издания и распространения книжной серии реализуют Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, Конгресс российской интеллигенции, Центр образования № 109 города Москвы при поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, «Альфа-Банк», «Акрон».

Перечень книг 
 «Благая весть» (2000) — Григорий Померанц «В поисках живого следа», Эли Визель «Ночь», протоиерей Сергий Гаккель «Мать Мария», Антоний Блум, митрополит Сурожский «Духовные встречи XX века. Из бесед с верующими»
 «Жизнь во тьме» (2001) — воспоминания о лагерях ГУЛАГа
 «Похороны колоколов» (2001) — произведения о геноциде армян, Холокосте, депортациях народов в СССР
 «Жизнь — сапожок непарный» (2001) — отрывки из романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба», воспоминания Тамары Петкевич, Петра Григоренко, Елеазара Мелетинского, Евгения Эминова, статья Г. Померанца «Цена победы».
 «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, Архиепископа и хирурга» (2001)
 «Музей человека» (2002) — произведения о Движении Сопротивления.
 «Мученики веры» (2002) — воспоминания религиозных деятелей — жертв коммунистических режимов
 «Вегетарианская эпоха» (2003) — воспоминания советских диссидентов
 «Блокадная книга» (2004)
 «Капля за каплей» (2004) — повести Бориса Васильева
 «Неуслышанные голоса. (Книга 1)» (2004) — публицистика об Октябрьской революции
 «Неуслышанные голоса. (Книга 2)» (2004) — публицистика об Октябрьской революции, статьи из сборника «Вехи»
 «Пока свободою горим…» (2004) — воспоминания о молодёжном антисталинском движении конца 1940-х—начала 1950-х годов
 «Следствие ведет каторжанка» (2004) — об О. Г. Шатуновской
 «Сколько стоит человек» (2004) — воспоминания Е. А. Керсновской
 «Невидимый противовес» (2004) — лекции и эссе Г. Померанца и З. Миркиной

Перечень авторов произведений 

 Юрий Айхенвальд
 Низаметдин Ахметов
 Алесь Адамович
 Даниил Гранин
 Сергей Аскольдов
 Николай Аржак
 Генрих Алтунян
 Владыка Антоний Блум, митрополит Сурожский
 Василь Быков
 Дитрих Бонхеффер
 Иван Бунин
 Сергий Булгаков
 Николай Бердяев
 Татьяна Бочарова
 Михаил Булгаков
 Аркадий Белинков
 Виктор Белкин
 Анатолий Бахтырев (Кузьма)
 Эли Визель
 Олег Волков
 Иржи Вайль
 Франц Верфель
 Рихард Вурмбрандт
 Николай Вавилов
 Вардван Варжапетян
 Борис Васильев
 Юлия Вишневская
 Максимилиан Волошин
 Протоиерей Сергий Гаккель
 Евгения Гинзбург
 Василий Гроссман
 Веслав Гурницкий
 Петр Григоренко
 Максим Горький
 Махатма Ганди
 Иосиф Гессен
 Михаил Гершензон
 Григорий Померанц
 Зинаида Миркина
 Георгий Демидов
 Священник Анатолий Жураковский
 Анатолий Жигулин
 Иван Шмелев
 Борис Зайцев
 Иван Ильин
 Федор Степун
 Николай Трубецкой
 Альбер Коэн
 Альбер Камю
 Артур Кестлер
 Ефросинья Керсновская
 Виктор Клемперер
 Януш Корчак
 Владимир Короленко
 Мартин Лютер Кинг
 Марлен Кораллов
 Владимир Козлов
 Богдан Кистяковский
 Екатерина Колышкина
 де Гук Дохерти
 В. Лесников
 Анатолий Луначарский
 В. Лордкипанидзе
 Израиль Мазус
 Бернард Маламуд
 Елеазар Мелетинский
 Анатолий Марченко
 Александр Мень
 Владимир Мельников
 Зинаида Миркина
 Рейнхольд Нибур
 Питер Наджарян
 Александр Нежный
 Анатолий Приставкин
 Тамара Петкевич
 Григорий Померанц
 Марк Поповский
 Михаил Пришвин
 Станислав Подольский
 Патриах Тихон
 Эдвин Поляновский
 Цви Прейгерзон
 Николай Рыбалкин
 Федор Раскольников
 Василий Розанов
 Ирина Ратушинская
 Алла Туманова
 Уильям Сароян
 Андрей Сахаров
 Петр Струве
 Абрам Терц (Андрей Синявский)
 Ален Тольц
 Пауль Тиллих
 Александр Тарасов
 Майя Улановская
 Исаак Фильштинский
 Юлий Фучик
 Семен Франк
 Георгий Федотов
 Сергей Филатов
 Евгений Федоров
 Борис Хазанов
 Николай Храпов
 Михаил Хейфец
 Константин Циолковский
 Георгий Целмс
 Михаил Чельцов
 Николай Черкашин
 Варлам Шаламов
 Леонид Шорохов
 Ольга Шатуновская
 Евгений Эминов
 Карл Ясперс
 Евгений Ямбург

Ссылки 
 Сайт проекта 

Книжные серии
Антологии